Nino hace referencia a varios artículos:

Mitología 
 Nino (o Nĭnus), rey fundador del primer imperio de Asiria

Personas 
 Nino (futbolista), exfutbolista y entrenador español
 Nino (cantante), cantante bosnio
 Ninó de Georgia, isoapóstola georgiana
 Nino Maisuradze, ajedrecista francesa

Cine 
 Nino (película de 1959), de Leo Esakya
 Nino (película de 1972), de Federico Curiel

Además
 Nino (historieta) (1989), de Hec Leemans y Dirk Stallaert
 Nino (telenovela)
 Nino (las cosas simples de la vida)